Sicard ist der Familienname folgender Personen:

 André Sicard (1915–1973), französischer Langstreckenläufer
 August Sicard von Sicardsburg (1813–1868), österreichischer Architekt
 François Sicard (1862–1934), französischer Bildhauer
 James Lawrence Sicard, amerikanischer Schauspieler
 Jean Athanase Sicard (1872–1929), französischer Pathologe und Röntgenologe
 Jef Sicard (1944–2021), französischer Jazzmusiker
 Michel Sicard (* 1950), bildender Künstler und Fotograf, siehe Michel Sicard & Mojgan Moslehi
 Roch-Ambroise Cucurron Sicard (1742–1822), französischer Geistlicher und Taubstummen-Lehrer
 Romain Sicard (* 1988), französischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Theodor von Sicard (1885–1968), Pfarrer an der Altstädter Nicolaikirche in Bielefeld